

Zmarli 

 13 stycznia – Jitō, cesarzowa japońska (ur. 645).
 Szahak III, katolikos Ormian.
 Trazymund I, książę Spoleto.

703